

Persone
Garofoli (fl. XX secolo) – calciatore italiano
Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli (1934) – funzionario e diplomatico italiano
Roberto Garofoli (1966) – magistrato e dirigente pubblico italiano

Altro
Garofoli – azienda produttrice di porte